Aktäonbrunnen steht für

 Aktäonbrunnen (Baden-Baden), um 1592 vor der Orangerie in Baden-Baden erbauter Brunnen
 Aktäonbrunnen (Hannover), 1619 erbaute Brunnenanlage in Hannover

Siehe auch:
 Aktaion